Пышкало (Пышкалло) — фамилия. Известные носители:

 Пышкало, Анатолий Михайлович (1919—2000) — советский и российский учёный и педагог, член-корреспондент РАО.
 Пышкало, Михаил Антонович (1885—1941) — российский и советский педагог, депутат Моссовета, директор школы, народный учитель.
 Пышкалло, Павел Антонович — комбриг, кавалер ордена Красного Знамени (1922).

См. также 
 Скрябина, Антонина Владимировна